Таба́к:

 Табак — род многолетних и однолетних растений семейства паслёновые.
 Табак — табак бездымного способа употребления.
 Табак — высушенные, измельчённые и ферментированные листья и стебли некоторых видов одноимённого рода растений, употребляемые для курения, нюхания или жевания.

Персоналии 
 Табак, Жан (род. 1970) — югославский и хорватский баскетболист.

См. также 
 Табака
 Табакерка (значения)
 Табаки
 Тобакко